Mirès Vincent (née Marie-Thérèse Pourtois le  à Nice et morte le  à Muret) est une comédienne et metteur en scène française.

Biographie

Vie privée 
Elle avait épousé Jean Amiel dans l'entre-deux-guerres, un policier et artiste-peintre.

Hommage 
Une école porte son nom à Muret ainsi qu'une rue.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Naissance en janvier 1916
Naissance à Nice
Décès en décembre 2006
Décès à Muret
Décès à 90 ans
Metteuse en scène française
Actrice française de théâtre